Sibley pode se referir a:

Personalidades
 Celestine Sibley (1914-1999) - escritor 
 Charles Sibley (1917-1998) - ornitólogo e biólogo molecular americano
 David Allen Sibley (1962-) - ornitólogo americano
 Henry Hastings Sibley (1811-1891) - primeiro governador de Minnesota
 Henry Hopkins Sibley (1816-1886) - general confederado
 Mulford Q. Sibley (1912-1989) - cientista político

Lugares e cidades
Estados Unidos da América
 Sibley (Illinois)
 Sibley (Iowa)
 Sibley (Kansas)
 Sibley (Luisiana)
 Sibley (Missouri)
 Sibley (Dacota do Norte)
 Sibley County (Minnesota)
 Sibley Memorial Hospital, em Washington, D.C.
Canadá
 Península Sibley, Ontário (no Lago Superior)

Outros
 Taxonomia de Sibley-Ahlquist - uma taxonmia de aves baseada no DNA 
 Sibley's - uma antiga cadeia de lojas de departamento em Nova Iorque

Desambiguação